Маскелайн () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Маскелайн, Джаспер (1902—1973) — британский иллюзионист, сын Н. Маскелайна.
 Маскелайн, Джон Невил (1839—1917) — британский иллюзионист и изобретатель.
 
 Маскелайн — небольшой ударный кратер в южной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.